Brocken Jr. (ブロッケンJr.) es un personaje del manga y anime Kinnikuman y su secuela Kinnikuman Nisei. El personaje fue enviado por Hiroyuki Nagao (長尾弘幸) de Nagasaki, al igual que Brockenman, ya que físicamente son idénticos. 

Brocken Jr. ha sido un personaje muy controvertido debido a su apariencia nazi. En Francia la serie fue cancelada temporalmente por la idea de representar "un nazi bueno". En Estados Unidos la línea de figuras de la serie M.U.S.C.L.E. no incluía al superhéroe alemán. En el videojuego de la NES fue sustituido por Gerónimo, un personaje mucho menos relevante, por las mismas razones.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe Brutal → Superhéroe de la Justicia
 Origen: Berlín, Alemania
 Edad: 18 (en su primera aparición), 55 (Kinnikuman Nisei)
 Altura: 195 cm
 Peso: 90 kg
 Poder Choujin: 900.000 
 Entrenador: Brockenman
 Técnicas:  Lluvia Roja de Berlín, Niebla Negra de Hamburgo, Atardecer de Bremen
 Primera aparición: Manga Capítulo 87, Anime Episodio 27

Brocken Jr. es el hijo del superhéroe nazi Brockenman. Es idéntico a su padre en apariencia y lleva su mismo uniforme pero a diferencia de éste, Brocken Jr. nunca manifiesta ideales nazis. En el manga aparece durante el segundo capítulo de exterminación de monstruos como uno de los Siete Magníficos Superhéroes, siendo los otros seis Kinnikuman, Terryman, Ramenman, Beansman, Crystalman y Puyo-puyo. Su misión era salvar el planeta Rakka de los villanos invasores. En el anime aparece por primera vez en la 21ª Edición de las Olimpiadas, como uno de los candidatos al título.

En un principio solo le motivaba el deseo de venganza contra Ramenman por ser el asesino de su padre. Tras su combate se dio cuenta de lo equivocado que estaba en sus actos y su odio cambió a respeto y amistad por el luchador chino. Junto a él y el resto de Superhéroes de la Justicia, participará en los combates contra los Superhéroes Malvados con su joven Espíruto Alemán (ゲルマン魂, Geruman Tamashii).

La familia Brocken a la que él pertenece son simples humanos. Cuando alcanzan la madurez les es entregada la Medalla Calavera  (ドクロの徽章, Dokuro no Kishou) para llevarla en su uniforme, lo que les convierte en superhéroes. La prueba de su cuerpo de superhéroe son los tatuajes de esvástica que aparecen en sus brazos.

Datos personales 
 Familia: Brockenman (padre, fallecido);Jade: (según el anime, hijo. Según el manga, pupilo)
 Comida favorita: Cerveza y salchichas
 Hobbis: Leer 
 Grupo sanguíneo: AB
 Actividades frecuentes: Lluvia roja de berlín

Personajes de Kinnikuman